Pamperrien ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Pamperrien (1896–1973), deutscher Diplomat und Politiker
 Sabine Pamperrien (* um 1970), deutsche Journalistin und Sachbuchautorin